Brodar je lahko:

 brodar, poklic
Brodar, priimek več znanih osebnosti